Флаг Шебекинского района — один из символов района Белгородской области России наряду с гербом.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное красное полотнище, в крыже которого (верхней четверти у древка) помещены фигуры герба Шебекинского района и города Шебекино: жёлтая бревенчатая башня с закрытыми воротами и прапором, сопровождаемая по сторонам двумя белыми подковами. На оборотной стороне полотнища помещено аналогичное зеркальное изображение. Соотношение сторон полотнища — 2:3».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба города Шебекино.

Золотая башня символизирует ратные подвиги русских воинов по защите южных рубежей Русского государства со времён сторожевой и оборонительной службы на Нежегольском участке Белгородской черты в XVII веке до сражений на землях современного Шебекинского района в период Великой Отечественной войны. Две серебряные подковы символизируют развитые в последние века на территории района земледелие и промышленность.

См. также 
 Герб Шебекино и Шебекинского района

Примечания 

Шебекинский район
Шебекино